Horvátország
Labin város Isztria megyében
Labin falu Prgomet községben, Split-Dalmácia megyében